Ngo steht für:
 Ngo (Republik Kongo), Distrikt im Departement Plateaux (Kongo), Republik Kongo

Ngo, Ngô oder Ngọ ist der Familienname folgender Personen:
 Anh-Linh Ngo (* 1974), Architekturtheoretiker, Kurator und Chefredakteur
 Annette Ngo Ndom (* 1985), kamerunische Fußballspielerin
 Ngô Bảo Châu (* 1972), vietnamesisch-französischer Mathematiker
 Ngô Đình Diệm (1901–1963), vietnamesischer Politiker, Präsident 1955 bis 1963
 Ngô Đình Khôi (1885–1945), vietnamesischer katholischer Politiker
 Ngô Đình Nại (* 1981), vietnamesischer Karambolagespieler
 Joseph Ngô Quang Kiệt (* 1952), vietnamesischer Geistlicher, Erzbischof von Hanoi
 Marlyse Bernadett Ngo Ndoumbouk (* 1985), kamerunische Fußballspielerin
 Ngô Nguyen Dung (* 1951), vietnamesischer Autor
 Olive Christelle Ngo Nyepel (* 1995), äquatorialguineische Fußballspielerin
 Pierre Martin Ngô Đình Thục (1897–1984), vietnamesischer Geistlicher, Erzbischof von Hue
 Ngô Quang Hải, vietnamesischer Schauspieler und Filmregisseur

 Ngô Sĩ Liên, vietnamesischer Gelehrter und Historiker zur Zeit der Le-Dynastie
 The Duc Ngo (* 1974), deutscher Koch
 Ngo The Chau (* 1977), Kameramann
 Ngô Thị Bích Loan (* 1977), vietnamesischer Flüchtling und Doku-Serien-Hauptdarstellerin
 Ngô Thanh Vân (* 1979), vietnamesische Schauspielerin
 Ngô Văn Chiêu (1878–1932), vietnamesischer Religionsstifter des Caodaismus
 Ngô Văn Trí (* 1969), vietnamesischer Herpetologe
 Yung Ngo (* 1987), deutscher Schauspieler

ngo steht für:
 Ngoni (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Nguni-Sprachen im südlichen Afrika

NGO steht für:
 Non-Governmental Organization, siehe Nichtregierungsorganisation
 Flughafen Chūbu, Flughafen bei Nagoya, Japan (IATA-Code)
 Powiat Gołdapski, polnisches Kfz-Kennzeichen
 Neues Gymnasium Oldenburg, allgemeinbildendes Gymnasium
 New Gravitational Wave Observatory, geplanter Gravitationswellendetektor der ESA, siehe Laser Interferometer Space Antenna
 Next Generation Outsourcing, siehe Outsourcing
 Niedersächsische Gemeindeordnung
Siehe auch:
 Ngoo

NGO